Alluaudella är ett släkte av ringmaskar. Alluaudella ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Alluaudella